ГР может означать:

 Гормон роста
 Глобальная ракета

См. также 
 Гр